В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Кіміко Дате здобула титул, у фіналі перемігши Сабін Аппельманс 7-5, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Емі Фрейзер (півфінал)
 Сабін Аппельманс (фінал)
 Кіміко Дате (переможниця)
 Наоко Савамацу (півфінал)

 Наталія Медведєва (чвертьфінал)
 Яюк Басукі (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
 Маріанн Вердел (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу